Le Loup et le Renard est la neuvième fable du livre  de Jean de La Fontaine situé dans le troisième et dernier recueil des Fables de La Fontaine, édité pour la première fois en 1693 mais daté de 1694. Il existe une autre fable du même auteur, portant le même nom.

Texte de la fable

Notes

Liens externes 
  Le Loup et le Renard (2), Musée Jean-de-La-Fontaine à Château-Thierry.

Fable de La Fontaine
Renard dans la culture